Hemiandrus är ett släkte av insekter. Hemiandrus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Hemiandrus